«Беркут» — назва, під якою виступали низка хокейних клубів:
 «ІВАРс» — існував у 1996—1997 роках, заснований як «Беркут», пізніше переймекнований на «Беркут-ППО» та «ІВАРс».
 «Беркут-Київ» — існував у 1997—2002 роках, триразовий чемпіон України, заснований як «Беркут-ППО».
 «Поділ» — існував у 2004—2011 роках, тричі срібний призер чемпіонату України, заснований як «Беркут» (Бровари), у 2009 переїхав до Києва, а з 2010 перейменований на «Поділ».
 «Беркут» — існував у 2011—2013 роках, бронзовий призер чемпіонату України.